ATP Challenger Zell ist der Name folgender Tennisturniere:

 ATP Challenger Zell am Harmersbach, ein von 2003 bis 2004 in Zell am Harmersbach ausgetragenes Turnier der ATP Challenger Tour
 ATP Challenger Zell am See ein von 1979 bis 1981 in Zell am See ausgetragenes Turnier der ATP Challenger Tour